Niemcy:
 Battenberg (Eder) – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Waldeck-Frankenberg
 Battenberg (Pfalz) – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Dürkheim

Osoby:
 Aleksander I Battenberg – syn księcia heskiego
 Alicja Battenberg – niemiecka arystokratka
 Henryk Battenberg – heski arystokrat
 Werner III von Battenberg – komtur marburski
 Wiktoria Eugenia Battenberg – królowa Hiszpanii

Inne:
 Battenberg – ród
 Battenberg-Verlag – wydawnictwo